Владимир Смета́нин:
 Сметанин, Владимир Ильич (1937—2003) — украинский правовед и дипломат, посол.
 Сметанин, Владимир Семёнович (род. 1937) — советский тяжелоатлет.
 Сметанин, Владимир Сергеевич (1917—1944) — гвардии подполковник, Герой Советского Союза.